Банерджи (, ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Банерджи, Абхиджит (род. 1961) — Нобелевский лауреат по экономике.
 Банерджи, Прадип Кумар (1936—2020) — лучший футболист в истории Индии.
 Банерджи, Ракхал Дас (1885—1930) — археолог, историк и писатель.
 Банерджи, Сурендранатх (1848—1925) — индийский политический и общественный деятель.
 Банерджи, Сушмита (1964—2013) — индийско-афганская писательница.